Kalmus steht für:

 Kalmus (Art), eine Pflanzenart
 Kalmus (Gattung), eine Pflanzengattung
 Kalmus (Berg), ein Berg im Spessart bei Schöllkrippen

Kalmus ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Kalmus (1906–2001), estnischer Schriftsteller und Theologe
 Alfred Kalmus (1889–1972), österreichisch-britischer Musikverleger
Ernst Kalmus (1874–1959), deutscher Nervenarzt
 George Kalmus (* 1935), britischer Physiker
 Herbert Kalmus (1881–1963), Mitgründer und Präsident der Technicolor Corporation
 Krista Kalmus, US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Kalmus (1864–1940), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent für den Ostsprengel
Peter Kalmus (* 1933), britischer Physiker
 Werner Kalmus (1892–1971), deutscher Jurist und Landrat zur Zeit des Nationalsozialismus

Siehe auch:

 Der Kalmus
 Calmus
 Kalmusteich, ein Teich in Lindenau (Oberlausitz)